Fredrik Sterner ist der Name folgender Personen:

* Fredrik Sterner (Snowboarder) (* 1978), schwedischer Snowboarder
 Fredrik Sterner (E-Sportler) (* 1998), schwedischer E-Sportler